Васіліс Торосидіс (,  10 червня 1985, Ксанті, Греція) — грецький футболіст, захисник збірної Греції та італійської «Болоньї».

Клубна кар'єра 
Васіліс Торосидіс почав професійну футбольну кар'єру 2002 року у складі «Ксанті» рідного міста. Через 5 років у січні 2007 року перейшов в «Олімпіакос», і майже одразу 21 січня забив свій перший гол у складі клубу в матчі проти ПАОК.

Гравцем цікавилися скаути провідних європейських клубів, серед яких були зокрема «Ювентус» та мюнхенська «Баварія». Однак новою його командою 2013 року стала римська «Рома», у складі якого провів наступні три роки своєї кар'єри гравця.

Протягом 2016—2018 років захищав кольори команди клубу «Болонья».

2018 року досвідчений 33-річний півзахисник повернувся на батьківщину, де знову став гравцем «Олімпіакоса».

Виступи за збірні 
2003 року провів одну гру у складі юнацької збірної Греції.

2005 року залучався до складу молодіжної збірної Греції. На молодіжному рівні зіграв у 14 офіційних матчах.

За національну збірну Греції почав грати з 2007 року. Свій перший гол у складі збірної забив у вересні 2008 року у поєдинку з Люксембургом.

У складі збірної був учасником чемпіонату Європи 2008 року в Австрії та Швейцарії, чемпіонату світу 2010 року у ПАР, чемпіонату Європи 2012 року в Україні та Польщі, чемпіонату світу 2014 року у Бразилії.  На світовій першості 2010 року у матчі проти Нігерії забив один м'яч на 71 хвилині матчу, здобувши тим самим перемогу для Греції (матч завершився за рахунку 2:1).

У листопаді 2018 року провів свою соту гру за національну команду.

Статистика виступів

Статистика клубних виступів 
Станом на 18 липня 2018 року

Статистика виступів за збірну 
Станом на 18 листопада 2018 року

Титули і досягнення
  Чемпіон Греції (7):
«Олімпіакос»: 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2019-2020
  Володар Кубка Греції (3):
«Олімпіакос»: 2007-2008, 2008-2009, 2011-2012
  Володар Суперкубка Греції (1):
«Олімпіакос»: 2007

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка

Грецькі футболісти
Гравці збірної Греції з футболу
Гравці чемпіонату Європи з футболу 2008
Футболісти «Шкода Ксанті»
Футболісти «Олімпіакоса» (Пірей)
Футболісти «Роми»
Футболісти «Болоньї»
Уродженці Ксанті
Грецькі футбольні легіонери
Футбольні легіонери в Італії
Футболісти, які зіграли 100 і більше матчів за збірну